Le Maghreb Sportif de Rabat est un club omnisports dont les principales sections sont:
 Union sportive d'Oujda (football)
 Union sportive d'Oujda (rugby)